Архиепархия Чанши () — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Чанша в китайской провинции Хунань. В архиепархию входят епархии Хэнчжоу, Чандэ, Юаньлина.

История 
2 февраля 1856 года Святой Престол учредил апостольский викариат Хунаня, выделившегося от апостольского викариата Хубэя и Хунаня (сегодня — Архиепархия Уханя).

19 сентября 1879 года апостольский викариат Хунаня уступил часть своей территории в пользу вновь образовавшихся апостольского викариата Северного Хунаня и Апостольского викариата Южного Хунаня.

3 декабря 1924 года апостольский викариат Хунаня был переименован в Апостольский викариат Чанши.

Апостольский викариат Чанши несколько раз уступал свою территорию в пользу новых католических административно-территориальных единиц:
 12 мая 1925 года в пользу новой апостольской префектуры Линлина;
 23 июля 1930 года в пользу нового Апостольского викариата Хэнчжоу (сегодня — епархия Хэнчжоу);
 1 июня 1937 года в пользу апостольской префектуры Сяньтаня;

11 апреля 1946 года апостольский викариат Чанши был преобразован буллой Quotidia Nos Римского папы Пия XII в архиепархию Чанши.

Начиная с 2000 года кафедра архиепархии Чанши является вакантной в связи с конфликтной ситуацией Ватикана с государственными властями Китая и Католической патриотической ассоциацией.

Ординарии архиепархии 
 епископ Miguel Navarro (8.04.1856 — 9.09.1877)
 епископ Eusebio Maria Semprini (18.09.1877 — 8.01.1892)
 епископ, святой Антонино Фантозати (11.07.1892 — 7.07.1900)
 епископ Pellegrino Luigi Mondaini (13.01.1902 — 11.08.1930)
 епископ Gaudenzio Giacinto Stanchi (9.03.1933 — 7.02.1939)
 Secondino Petronio Lacchio (12.01.1940 — 20.02.1976)
 с 2000 года по 2012 год кафедра вакантна;
 епископ Methodius Qu Ai-lin (25.04.2012 — по настоящее время) — не утверждён Святым Престолом.

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Римского папы Пия XII Quotidie Nos , AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 
  Данные об архиепархии Чанши  
 данные об архиепархии Чанши  

Католические епархии Китая
Чанша